Ljudmyla Kičenok e Nadežda Kičenok erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF Suez de Touraine 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Séverine Beltrame e Julie Coin che hanno battuto in finale Justyna Jegiołka e Diāna Marcinkēviča 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Stéphanie Foretz Gacon /  Kristina Mladenovic (Quarti di finale, ritiro)
 Séverine Beltrame /  Julie Coin (Campionesse)

 Amra Sadiković /  Ana Vrljić (quarti di finale) 
 Maria João Koehler /  Polina Pekhova (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open GDF Suez de Touraine 2012